Heliscella är ett släkte av svampar. Heliscella ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Heliscella